Warren Ellis peut désigner :
 Warren Ellis (1965-), musicien, violoniste et mandoliniste australien ;
 Warren Ellis (1968-), scénariste de comics britannique.